Магид — многозначное понятие:

 Магид () — проповедник в синагоге, например:
 Магид из Межерича (1704—1772) — второй глава хасидизма после Баал-Шем-Това.
 Магид из Брод (1785—1869) — раввин, талмудист и проповедник.
 Магид — источник мистических знаний в каббале.
 Ха-магид — еженедельная газета на иврите.

Фамилия
 Магид, Ахмед Исмат Абдель (1923—2013) — египетский политик, генеральный секретарь Лиги арабских государств.
 Магид, Моисей Шоломович (1910—1965) — советский кинооператор.

См. также 
 Маджид | Маггид | Магидов | Магидович | Магидсон
 Магиденко, Михаил Яковлевич (1915—1983) — советский композитор.
 Магиденко, Ольга Михайловна (род. 1954) — немецкий композитор, пианистка.